

Geografia 
Orco – Torrente del Piemonte
Orco Feglino – comune della provincia di Savona
Orco – ex comune della provincia di Savona, ora l'unica frazione del suddetto

Mitologia 
 Orco – altro nome dell'Ade
Orco – Personaggio della mitologia romana
Orco – Creatura della mitologia norrena

Fiabe e folclore 
Orco – Creatura del folclore e delle fiabe

Cultura contemporanea 
Orco – Creatura di molti mondi immaginari fantasy
Orchi nell'opera di J.R.R. Tolkien
Orchi e Goblin in Warhammer
Orchi nell'universo di Warcraft
Orko è uno dei personaggi dell'universo Masters
Orchi trilogia fantasy dello scrittore inglese Stan Nicholls
Orco – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Zoologia 

 Orco dagli occhiali – anatra marina
 Orco marino – anatra marina
 Orco marino dagli occhiali – anatra marina
 Orco marino del Pacifico – anatra marina

Altro 
 Orco è un planetoide del sistema solare esterno.
Orcus – genere di Coccinellidae

Pagine correlate 

 Orca (disambigua)
 Orchi